Никола́й Гео́ргиевич Пучко́в:
 Пучков, Николай Георгиевич (1930—2005) — советский хоккеист, тренер.
 Пучков, Николай Георгиевич (1939—2013) — советский и российский кинооператор.